Тинахитас има више значења:

 Тинахитас (Грал. Зарагоза), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Тинахитас, Базалдуас (Сото ла Марина), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Тинахитас (Актопан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Тинахитас (Кордоба), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Тинахитас (Пасо дел Мачо), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику